pirs – portowa budowla hydrotechniczna
 Pirs – jeden z modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej